Сакраменту (, «таїнство») — португальська власна назва. Старопортугальською — Сакраменто.

Топоніми

Сакраменту (Бразилія) — муніципалітет.

Сакраменту (Португалія) — парафія.